Die Miami Open 2016 wurden vom 23. März bis 3. April 2016 auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen. Sie gehörten zur Kategorie Premier Mandatory, der zweitwichtigsten Turnier-Klasse nach den Grand-Slam-Turnieren. Zeitgleich fanden dort auch die Miami Open 2016 der Männer statt, die zur Kategorie ATP World Tour Masters 1000 zählen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2016 fand am 21. und 22. März 2016 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)